Мурманська операція (1941)
 Мурманська операція (1942)
Багатозначні терміни